Настуев (карач.-балк. Настуланы) (женская форма — ) — балкарская фамилия;
 Настуев, Мусса Мухамедович — российский и украинский дзюдоист
 Настуев, Юсуф Батиевич (1888 — 1922) — коммунист, активный участник строительства Советской власти
 Настуев, Абдуллах Батиевич (1882 — ?) — активный участник строительства Советской власти, награжден Орденом Ленина